Marcilly (Manche)
Marcilly (Seine-et-Marne)
in samenstellingen:
Marcilly-d'Azergues, Rhône
Marcilly-en-Bassigny, Haute-Marne
Marcilly-en-Beauce, Loir-et-Cher
Marcilly-en-Gault, Loir-et-Cher
Marcilly-en-Villette, Loiret
Marcilly-et-Dracy, Côte-d'Or
Marcilly-la-Campagne, Eure
Marcilly-la-Gueurce, Saône-et-Loire
Marcilly-le-Châtel, Loire
Marcilly-le-Hayer, Aube
Marcilly-lès-Buxy, Saône-et-Loire
Marcilly-Ogny, Côte-d'Or
Marcilly-sur-Eure, Eure
Marcilly-sur-Maulne, Indre-et-Loire
Marcilly-sur-Seine, Marne
Marcilly-sur-Tille, Côte-d'Or
Marcilly-sur-Vienne, Indre-et-Loire